Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — группа компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора с 1991 года.

Основная деятельность ЦФТ связана с проектированием, разработкой и тиражированием решений для кредитно-финансовых организаций (АБС), оказанием широкого спектра процессинговых услуг, IT-консалтингом и обучением банковских специалистов.

Офисы ЦФТ находятся в Москве , Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишинёве, Душанбе, Омске, Томске, Перми, Самаре, Хабаровске.

Продукты и услуги

Банковские системы ЦФТ 
В области автоматизации банковской деятельности ЦФТ предлагает программные решения, охватывающие все направления деятельности кредитной организации:
 ЦФТ-Банк — Платформа 1 — централизованная система для автоматизации операционной, учётной, управленческой деятельности банка (автоматизированная банковская система)
 ЦФТ-Банк — Платформа 2 MCA — Технологическая платформа для разработки и использования важных банковских приложений, способная обрабатывать большие объемы информации.
 Новый ЦФТ-Банк — Единый фронт-офис, управление каналами продаж, бизнес-анализ, управление коммуникациями с клиентами.
 Каталог продуктов ЦФТ — Более 330 готовых финансовых приложений для автоматизированной банковской системы.
 ИБСО
 RBS

Среди клиентов использующих банковские системы ЦФТ «Сбербанк России», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «УралСиб», «МДМ банк», «Банк Санкт-Петербург», «Кольцо Урала». Среди банков Топ-50 по активам у 21 банка установлена система core-banking от ЦФТ.

Процессинговые сервисы ЦФТ 

Процессинговое направление деятельности компании объединяет такие бренды, как:
 «Золотая Корона» — российская платёжная система, предоставляющая весь спектр услуг в области наличных и безналичных платежей. Система объединяет более 160 банков-участников в 75 регионах России, а также в странах СНГ.
 «Золотая Корона - Денежные Переводы» — система мгновенных денежных переводов без открытия счёта, имеющая порядка 40 тыс. пунктов на территории России и стран СНГ. Партнёрами системы являются свыше 465 банков, а также крупные российские ретейлеры, обеспечивающие равномерное покрытие всей территории РФ: «Связной», «Евросеть», «МТС-Ритейл» и ТНК-BP. Оборот системы в 2012 составил $14 млрд.
 Федеральная Система "Город" — система сбора и обработки коммунальных и иных массовых платежей населения. Возможность совершать платежи в адрес более чем 18000 поставщиков услуг через единую платёжную инфраструктуру системы уже имеют жители 80 регионов России.
 Faktura.ru — межбанковский процессинговый центр, предоставляющий банкам услуги по организации электронного обслуживания клиентов. Статус расчётного банка Faktura.ru имеют более 220 банков из 50 регионов РФ.
 Процессинговый центр «КартСтандарт» — процессинговые услуги по информационно-технологической поддержке выпуска и обслуживания банковских карт международных платёжных систем Visa International и MasterCard WorldWide.
 «Золотая Корона — Системы Лояльности» — имеет технологическую и ресурсную базу для оказания комплексного сервиса в области проектов лояльности для розничных сетей, сервисных компаний и банков. В портфолио «Золотой Короны» более 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом, настроенным под непосредственные задачи партнёров. Среди клиентов Связной (Связной-Клуб), Евросеть (Кукуруза), ТНК-ВР (Carbon) и другие розничные сети.

Достижения, роль на рынке 

Согласно данным различных рейтингов, ГК ЦФТ входит в число крупнейших ИТ-компаний РФ, по многим показателям является лидером российского рынка разработчиков ПО для финансового рынка. ГК ЦФТ занимает второе место в TOP-10 российских ИТ-компаний разработчиков программного обеспечения по индексу, характеризующему масштабы бизнеса, по версии издательского дома «КоммерсантЪ», занимает 5-е место в TOP-10 российских компаний-разработчиков программного обеспечения по показателю «Объем реализации», согласно РА Эксперт. В рейтинге крупнейших IT-компаний России по всем отраслям компания заняла 20-е место. В 2010 году компания стала лауреатом Премии пятилетия «Финансовая Элита России 2005—2010 гг.» в номинации «За вклад в развитие инновационных продуктов для банков».

Согласно ежегодному рейтингу «The IBS Sales League Table 2011», составленному «IBS Publishing» (Англия), в 2010 году в секторе российских поставщиков банковского ПО Центр Финансовых Технологий занял второе место по числу новых контрактов, заключенных с банками России и СНГ. В 2012 году компания вошла в Топ-10 инновационных компаний России рейтинга ТехУспех.

1-е место по показателю «Выручка от проектов в банковском секторе» среди российских компаний-разработчиков ПО для финансового сектора
Рейтинг «ИТ в банках и страховых компаниях 2014», (составлен агентством CNews Analytics (CNA), октябрь 2014 г.)

2-е место в TOP-5 ИТ-компаний, предоставляющих услуги сервисной поддержки и аутсорсинга
Рейтинг «Российские информационные и коммуникационные технологии, 2013», РА «Эксперт» (май, 2014 г.)

13-е место в TOP-20 крупнейших IT-компании России
Рейтинг «Крупнейшие IT-компании России — 2014» («РИА Рейтинг», июль 2013 г.)

151-е место в списке пятисот крупнейших в мире разработчиков ПО и поставщиков ИТ-услуг
Software 500

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Форум клуба специалистов ЦФТ-банк

Компании Новосибирска
Производители автоматизированных банковских систем
Производители программного обеспечения России